Brenitsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Brenitsa (distrikt i Bulgarien, Silistra), Obsjtina Tutrakan, 
 Brenitsa (distrikt i Bulgarien, Pleven), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar